Rogério Pereira (Galvão, em 1973) escritor, jornalista, editor e fundador do Jornal Rascunho.

Biografia 
Rogério Pereira nasceu em Galvão, Santa Catarina e vive em Curitiba desde a infância. Diretor da Biblioteca Pública do Estado do Paraná de motoboy, do jornal Gazeta Mercantil, ao longo do tempo passou a ser jornalista, chegou a ser chefe da redação do Gazeta do Povo, e foi parar na Espanha. É autor do livro "Na escuridão, amanhã", publicado pela editora Cosac Naify, em 2013.

Obras 
2013 - Na escuridão, amanhã, editora Cosac Naify
Jornalistas de Santa Catarina
Escritores de Santa Catarina
Naturais de Galvão (Santa Catarina)